Kazimierz Bobowski (1888–1938) – poseł na Sejm I kadencji 1922–1927
 Kazimierz Bobowski (historyk) – polski historyk